Уитфилд ( , ) — топоним, фамилия и личное мужское имя в английском языке.

Топоним 
 Уитфилд — административно-территориальный округ в штате Джорджия, США.
 Уитфилд — статистически обособленная местность, расположенная в округе Мэнати (штат Флорида, США).

Фамилия 
 Уитфилд, Джун (1925—2018) — британская актриса.
 Уитфилд, Линн (род. 1953) — американская актриса, лауреат премии «Эмми».
 Уитфилд, Мелвин (1924—2015) — американский легкоатлет.
 Уитфилд, Саймон (род. 1975) — канадский триатлонист.
 Уитфилд, Эван (род. 1977) — американский футболист, защитник.
 Уитфилд, Энди (1972—2011) — австралийский актёр и модель валлийского происхождения, известный по роли Спартака в телесериале «Спартак: Кровь и песок», производства Starz.

См. также 
 Уайтфилд